

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Wolcott – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Wolcott – città della Contea di White, Indiana
 Wolcott – città della Contea di Wayne, New York
 Wolcott – città della Contea di Lamoille, Vermont
 Wolcott – census-designated place della Contea di Eagle, Colorado

Persone 
 Oliver Wolcott – politico statunitense, padre fondatore e firmatario della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America
 Oliver Wolcott Jr. – politico statunitense

Televisione 
 Wolcott – serie televisiva britannica